Косу́лино — топоним в России:

Курганская область
 Косулино — село в Куртамышском районе.
 Косулино — деревня в Щучанском районе.

Свердловская область
 Косулино — село в Белоярском районе.
 Косулино — станция Свердловской железной дороги в посёлке Верхнее Дуброво.
 Косулино-1 — прежнее название закрытого посёлка Уральского.